Big Lake, grand lac en anglais, peut faire référence à :

Toponyme

Ville 

 États-Unis :
 Big Lake, une localité du borough de Matanuska-Susitna en Alaska,
 Big Lake, une localité du comté de Sherburne dans le Minnesota,
 Big Lake, une localité du comté de Holt dans le Missouri,
 Big Lake, une localité du comté de Reagan au Texas,
 Big Lake, une localité du comté de Skagit dans l'État de Washington,

Lac 

 Canada :
 Big Lake, en Alberta,

 Pologne :
 Big Lake, un lac de la Voïvodie de Poméranie,

 États-Unis :
 Big Lake, en Arizona,
 Big Lake, dans l'Arkansas,
 Big Lake, dans l'Iowa,
 Big Lake, un lac faisant partie du "Pool 4", au-dessus du Lock and Dam No. 4 sur le Mississippi dans le Minnesota-Wisconsin,
 Big Lake, au Texas,

 Kosovo :
 Big Lake,

Arts 
 Big Lake, sitcom américaine en 10 épisodes diffusée en 2010.

Homonymie de localités aux États-Unis